Vestec est un toponyme qui peut désigner :

Vestec, une commune du district de Náchod, dans la région de Hradec Králové ;
 Vestec, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Vestec, une commune du district de Prague-Ouest, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Nový Vestec, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Starý Vestec, une commune du district de Nymburk, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie